This is Our Time — концертный альбом Planetshakers, изданный в 2014 году.

Список композиций 
1. This is Our Time (Live) 
2. Joy (Live) 
3. My Heart is Alive (Live) 
4. Leave Me Astounded (Live) 
5. Covered (Live) 
6. Stronger Than a Thousend Seas (Live) 
7. The Water is Rising (Live) 
8. It's Your Love (Live) 
9. Sing it Again (Live) 
10. You (Live) 
11. Holy (Live) 
12. He Touched Me (Live) 
13. Your Presence (Live) 
14. Look to You (Live) 
15. Abba Father (Live)

Ссылки 
 Официальный сайт